Сен-Тюрйо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 95 км на захід від Ренна, 45 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 772 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1988,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Тюрйо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Тюрйо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан